Хеллингер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хеллингер, Берт (1925—2019) — немецкий философ, психотерапевт и богослов.
 Хеллингер, Марк (1903—1947) — американский журналист, сценарист и кинопродюсер.
 Хеллингер, Мартин (1904—1988) — гауптштурмфюрер СС, зубной врач, служивший в концлагерях Равенсбрюк и Флоссенбюрг.